Shredder:
 Shredder un personnage de la bande dessinée américaine des Tortues Ninja.
 Shredder un programme de jeu d'échecs créé par Stefan Meyer-Kahlen.
 Shredder un film réalisé par Greg Huson, sorti en 2003.

Articles connexes 
 Shred (homonymie)